Galaor est le nom du frère d'Amadis de Gaule. C'est le type même du chevalier intrépide, défenseur de la veuve et de l'orphelin.
 Ce fut aussi le surnom qu'on donna au comte d'Artois, futur Charles X de France, pendant ses années de jeunesse, à cause de sa prestance impeccable.
 Par ailleurs, Don Galaor est le titre d'une œuvre de Jules Verne.

Notes et références 

Surnom de personne